Ribeirão do Pântano é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos e Descalvado.

O rio é divisa dos dois municípios e afluente da margem esquerda do Rio Moji-Guaçu.
Nasce na divisa com Analândia, atravessa o múnicípio de Descalvado e desemboca no Mogi Guaçu, tem pouca profundidade. Seus principais afluentes são os córregos São João e Olho D'Água. 
Próximo à cidade de Descalvado (7 Km do centro) possui uma queda de aproximadamente 42 metros de altura, chamada de salto do Pântano.

Pantano
Pântano
Descalvado